Badra bezeichnet:
 Badra, Ortsteil der Gemeinde Kyffhäuserland, Kyffhäuserkreis, Thüringen

Badra ist der Familienname folgender Personen:
 Hassan Ahmed Badra (* 1959), ägyptischer Dreispringer
 Khaled Badra (* 1973), tunesischer Fußballspieler
 Youssef Badra (* 1984), tunesischer Judoka